Endor puede referirse a alguno de los siguientes lugares, reales o ficticios:
 en la Biblia (I Samuel, Cap. 28), se menciona el lugar llamado En-dor o En-Dor, en donde vivía una mujer de mediación espiritista, a quien consulta Saúl, primer rey de Israel;
 hoy en día se encuentra en las proximidades de las ruinas del antiguo Endor un kibutz llamado Ein Dor (עין דור);
 en la obra de J. R. R. Tolkien, Endor (también llamado Endórë pero aún más conocido por la traducción Tierra Media o Middle-earth en el original) es uno de los continentes de Arda (el Mundo), el más extenso y habitado por todo tipo de razas y seres, en especial humanos. En el noroeste de Endor se desarrollan las historias de El Silmarillion y de la Guerra del Anillo;
 en la versión cinematográfica de Supergirl, Endor es el lugar de procedencia de la villana antagonista;
 en el universo de La Guerra de las Galaxias, Endor es un planeta conocido por la posesión de una luna cubierta por densos bosques; o
 también se conoce como Endor a la propia luna anterior.